Eleticinae — подсемейство жуков семейства нарывников.

Систематика 
 Eleticinae
 Derideini
 Anthicoxenus
 Deridea
 Iselma
 Iselmeletica
 Eleticini
 Eletica
 Morphozonitini
 Afrospasta
 Ceriselma
 Mimiselma
 Morphozonitis
 Steniselma
 Spasticini
 Eospasta
 Protomeloe
 Spastica
 Xenospasta

Ссылки 
 Taxonomy and faunistics of the southern African genus Iselma, with the description of nine new species (Coleoptera: Meloidae: Eleticinae) MONICA PITZALIS & MARCO A. BOLOGNA (PDF)

Нарывники
Подсемейства насекомых